Olearius är ett lärt efternamn, en latinisering av det tyska namnet Oelschläger. Det har burits av bland andra:

 Adam Olearius (1599–1671), tysk skriftställare
 Cäsar Olearius (1821–1901), tysk politiker
 Georg Philipp Olearius (1680–1741), tysk filolog och teolog

 Tilemann Olearius (1600–1671), tysk teolog och grammatiker

Tyska efternamn